La parella formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la belga Elise Mertens eren les defensores del títol però en aquesta edició, Hsieh no hi va participar i Mertens ho va fer junt a la xinesa Zhang Shuai.

Aquesta fou la primera edició del torneig en incloure el champions tie-break, quan les dues tennistes empataven a sis jocs en el cinquè set, es disputava un tie-break al major de 10 punts.

La parella formada per les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van guanyar el seu segon títol a Wimbledon després de l'aconseguit l'any 2018, i el segon Grand Slam de la temporada. Tant per Krejčíková com per Siniaková fou el cinquè títol de Grand Slam en dobles femenins, de fet els van aconseguir juntes, però per Krejčíková era el novè en total.

Caps de sèrie 

  Elise Mertens /  Zhang Shuai (final)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (3a ronda)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (semifinals)
  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (1a ronda)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (quarts de final)
  Shuko Aoyama /  Chan Hao-ching (quarts de final)

  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (3a ronda)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (quarts de final)
  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (quarts de final)
  Latisha Chan /  Samantha Stosur (1a ronda)
  Natela Dzalamidze /  Aleksandra Krunić (2a ronda)
  Monica Niculescu /  Elena-Gabriela Ruse (1a ronda)
  Nadiia Kichenok /  Raluca Olaru (3a ronda)
  Marie Bouzková /  Tereza Mihalíková (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2022
Competicions tennístiques del 2022